Jancsó András (1756-1824), katolikus pap
Jancsó András (1996), labdarúgó